St. John’s Wood bezeichnet

St. John’s Wood (London), Distrikt im Stadtbezirk City of Westminster, London
St. John’s Wood (London Underground), U-Bahn-Station in London